Incahuasi kan syfta på:

 Incahuasibergen, bergmassiv i Chile
 Cerro de Incahuasi, vulkan på gränsen Argentina/Chile
 Municipio Incahuasi distrikt i Bolivia
 Incahuasi (Nor Cinti) distriktets huvudort
 Cerro Incahuasi (kulle) en kulle och tidigare ö i Bolivia
 Incahuasi (gruva), en gruva i Argentina

Se även 
 Cerro Incahuasi